Нари́ньо () — один из департаментов Колумбии.
Располагается на западе страны. Граничит с Эквадором, омывается Тихим океаном. Административный центр — город Пасто.

Административное деление 
Департамент Нариньо состоит из 5 регионов, которые делятся на 64 муниципалитетов:

Регионы

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии